LGL est un sigle, qui peut signifier :
 La Grande Librairie, émission littéraire française diffusée sur France 5 ;
 Laboratoire de géologie de Lyon, un laboratoire français de recherche en géologie ;
 Lithuanian Gay League, organisation lithuanienne de défense des droits LGBT ;
 Large Granular Lymphocyte, synonyme de lymphocyte NK, une cellule immunitaire.

LGL est un code, qui signifie :
 Luxair (compagnie aérienne luxembourgeoise), selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code